Toponímia:
 Farges (Ain), població al departament d'Ain (França)
 Les Farges, població al departament de la Dordonya (França)
 Farges-Allichamps, població al departament de Cher (França)
 Farges-en-Septaine, població al departament de Cher (França)
 Farges-lès-Chalon, població al departament de Saona i Loira (França)
 Farges-lès-Mâcon, població al departament de Saona i Loira (França)
 Biografia: Paul Guillaume Farges (Monclar-de-Quercy, Tarn i Garona, 1844 – Chongqing, 1912), missioner a la Xina, botànic i col·leccionista de plantes